

Toponyme
 Oloron, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Oloron-Sainte-Marie

Voir aussi
 Oloron-Sainte-Marie, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Geüs-d'Oloron, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Poey-d'Oloron, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Hydronyme
Le gave d'Oloron, rivière des Pyrénées

Homonymie de toponyme